Ведогонь:
 Ведогонь — персонаж славянской мифологии.
 Ведогонь-театр — профессиональный драматический театр (Зеленоград, Москва), основан в 1985 году.
 Ведогонь — детско-юношеский центр с детским репертуарным театром (Зеленоград, Москва), основан в 1993 году.